Фолс-Си́ти () — название населённых пунктов в США:
 Фолс-Сити — город в штате Небраска.
 Фолс-Сити — город в штате Орегон.
 Фолс-Сити — город в штате Техас.